Федосиха — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Федосиха — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Федосиха — село в Коченёвском районе Новосибирской области.

Река 
 Федосиха — река в Новосибирской области, приток Чика.